ÖBV steht als Abkürzung für:

 Österreichische Beamtenversicherung
 Österreichische Bergsteigervereinigung
 Österreichischer Badminton Verband
 Österreichischer Basketballverband, Dachverband der Basketballvereine
 Österreichischer Bibliothekenverbund
 Österreichischer Blasmusikverband, Dachverband der Blasmusikkapellen und -vereine
 Österreichischer Blindenverband, heute Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich
 Österreichischer Boxverband
 Österreichischer Bridgesportverband, Dachverband der Bridgevereine  
 Österreichischer Bundesverlag, österreichischer Verlag
 Österreichische Klein- und Bergbäuer_innen Vereinigung, kurz: ÖBV-Via Campesina Austria

ÖbV steht als Abkürzung für:

 Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (auch ÖbVI, ein Organ des öffentlichen Vermessungswesens bzw. Träger eines öffentlichen Amtes in Deutschland)

öbv steht als Abkürzung für:

 öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter
 Österreichische Bautechnik Vereinigung
Siehe auch:
 ÖBV-GT

OBV